Никола́й Алекса́ндрович Моро́зов: Морозов, Николай Александрович (1854—1946) — русский революционер-народоволец, почётный член Академии наук СССР.
 Морозов, Николай Александрович (1924—2019) — командир миномётного расчёта, старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Морозов, Николай Александрович (род. 1956) — российский композитор.
 Морозов, Николай Александрович (род. 1975) — азербайджанский, затем белорусский фигурист в танцах на льду, тренер по фигурному катанию, хореограф.